Епіцентр чемпіонат України з футболу 2012/2013 — 5-й сезон української Прем'єр-ліги, який розпочався 13 липня 2012 року та закінчився 26 травня 2013 року.

Учасники 
У турнірі брали участь 16 команд:

Перед початком сезону команда «Говерла» носила назву «Говерла-Закарпаття».

Керівництво, тренери та спонсори 

До 13 липня 2012 головним тренером «Металурга» З був Анатолій Бузник.

До 24 липня 2012 виконувачем обов'язків головного тренера «Металурга» З був Ігор Лучкевич.

До 29 липня 2012 виконувачем обов'язків головного тренера «Карпат» був Павло Кучеров.

До 15 серпня 2012 головним тренером «Ворскли» був Вадим Євтушенко.

До 23 серпня 2012 головним тренером «Металурга» Д був Володимир Пятенко.

До 31 серпня 2012 головним тренером «Металурга» З був Сергій Ковалець.

До 24 вересня 2012 головним тренером «Динамо» був Юрій Сьомін.

До 3 січня 2013 головним тренером «Металурга» З був Віталій Кварцяний.

До 15 січня 2013 головним тренером «Арсенала» був Леонід Кучук.

До січня 2013 року президентом «Металіста» був Олександр Ярославський.

До кінця лютого 2013 року президентом «Арсенала» був Вадим Рабінович.

До 23 квітня 2013 головним тренером «Волині» був Анатолій Дем'яненко.

До 7 травня 2013 головним тренером «Карпат» був Ніколай Костов.

До 7 травня 2013 виконувачем обов'язків головного тренера «Волині» був Анатолій Пісковець.

Турнірна таблиця 
|}

«Кривбас» не отримав атестата на наступний сезон, тому залишає Прем'єр-лігу.

«Металург» З залишився у Прем'єр-лізі згідно з рішенням Виконкому ФФУ від 18 червня 2013 року.

Результати матчів

Тур за туром

Найкращі бомбардири

Лауреати сезону

Склади команд

Посилання 

 Прем'єр-ліга
 Федерація футболу України

Примітки 

2012 у футболі
2013 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2013 в українському спорті
2012 в українському спорті